Galleria Nazionale sind Nationalgalerien in Italien:

Galleria nazionale (Cosenza) in Cosenza (Palazzo Arnone)
Palazzo Barberini (Galleria nazionale d’arte antica) in Rom
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) in Rom
Galleria nazionale dell’Umbria in Perugia
Galleria Nazionale delle Marche in Urbino
Galleria nazionale di Capodimonte in Neapel
Galleria nazionale di Parma